Pochettino ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Pochettino (* 1965), argentinischer Fußballspieler
 Mauricio Pochettino (* 1972), argentinischer Fußballspieler und -trainer